

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Curlew (Iowa)
 Curlew (Kalifornia)
 Curlew (Kentucky)
 Curlew (Washington)

Zene 
 Curlew (együttes), jazzegyüttes
 Curlew (album), Curlew-album

Egyéb 
 Curlew (gőzhajó), 1856-ban gyártott, később elsüllyedt gőzhajó